Сезон 2015/2016 годов стал для ФК «Райо Вальекано» 91-м в его истории.

Команда 2015/16

Основной состав 

 Список игроков, основного состава футбольного клуба «Райо Вальекано» в сезоне 2015/2016 годов.

Чемпионат Испании 2015/16

Результаты матчей

Турнирная таблица 

 Результаты выступлений команды «Райо Вальекано» по турам:

Кубок Испании

1/16 финала

1/8 финала

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Райо Вальекано»  
 ФК «Райо Вальекано» в сезоне 2015/16 на сайте soccerway.com

2015/2016
Райо Вальекано